Grzegorz Piramowicz (1735–1801) – jezuita, pisarz, pedagog, działacz oświatowy
 Zofia Piramowicz (1880–1958) – malarka i ilustratorka
 Antoni Konrad Piramowicz (1817–1896) – prowincjał reformatów, pisarz, działacz religijny
 Piotr Piramowicz – brat Grzegorza, sekretarza na dworze Izabeli Branickiej w Białymstoku (1772–1786); być może tożsamy z przeorem dominikanów w Żółkwi od 1788 r. (zm. 3 czerwca 1807 r.)